«Консоль» ( — Строительство) — станция Пхеньянского метрополитена. Расположена на линии Хёксин между станциями «Хёксин» и «Хвангымболь».

Открыта 6 октября 1978 года в составе второго участка линии Хёксин «Хёксин» — «Хвангымболь».

Станции Пхеньянского метрополитена
Односводчатые станции глубокого заложения